Hendrik de Vogelaar (ca. 876-936), koning van Oost-Francië, het latere Heilige Roomse Rijk (919-936)
Hendrik II de Heilige (973-1024), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1002-1014-1024)
Keizer Hendrik III (1017-1056), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1039-1046-1056) 
Keizer Hendrik IV (1050-1106), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1056-1084-1106)
Keizer Hendrik V (1081/1088-1125), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1098/1106-1111-1125)
Keizer Hendrik VI (1165-1197), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1169/1190-1191-1197)
Keizer Hendrik VII (ca. 1274-1313), koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk (1308-1312-1313)